A Equipe Letã de Copa Davis representa Letônia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Latvian Tennis Union.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Letã)

Letonia